Third Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Third Street Historic District (Pikeville, Kentucky), NRHP-ID 84001933
 Third Street Historic District (Milton, Kentucky), NRHP-ID 84002059